Малиновський Андрій Костянтинович — український ботанік, еколог.
 Малиновський Андрій Едуардович — український фізик, репресований у СРСР.
 Малиновський Антон Станіславович — український економіст, який обіймав високі посади в органах влади Житомирської області.
 Малиновський Борис Миколайович (1921—2019) — учений у галузі комп'ютерної науки і техніки, член-кореспондент Національної академії наук України.
 Малиновський Валентин Ярославович (* 1959) — доктор політичних наук; професор.
 Малиновський Василь Тимофійович — Герой Радянського Союзу.
 Малиновський-Побог Владислав — польський історик і дипломат.
 Малиновський Григорій — український бізнесмен з Детройта, ініціатор і спонсор ряду культурологічних та видавничих проектів в Україні.
 Малиновський Іоанникій Олексійович (Малиновський Оникій Олексійович) — історик, правознавець, громадський діяч. Академік ВУАН (з 1925).
 Малиновський Костянтин Андрійович — український ботанік.
 Малиновський Людвіг Іванович (1875, Кам'янець-Подільський — 1917, Вінниця) — лікар.
 Малиновський Мерлін — канадський хокеїст.
 Малиновський Микола (1799–1865) — історик, археограф Литви, Польщі та України.
 Малиновський Михайло Іванович (1812—1894) — галицький церковний та громадсько-політичний діяч, публіцист та історик.
 Малиновський Михайло Єлисейович — Герой Радянського Союзу.
 Малиновський Олег Петрович (1988) — український професіональний боксер.
 Малиновський (Маляновський) Олександр — командир полкового оркестру полку Чорних запорожців.
 Малиновський Олександр Іванович (1915—1976) — радянський архітектор.
 Малиновський Олександр Олегович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Малиновський Олександр Олександрович (псевдонім — Богданов) (1873—1928) — російський соціал-демократ, філософ, теоретик марксизму; фізіолог-дослідник, за фахом — лікар.
 Малиновський Олександр (1889—1957) — священик, церковний і громадський діяч, член УГВР.
 Малиновський Олексій Петрович (1956) — народний депутат України 4-го скликання, обраний за списками Соціалістичної партії України.
 Малиновський Родіон Якович (1898, Одеса — 1967, Москва) — Маршал Радянського Союзу, міністр оборони СРСР.
 Малиновський Цезар Казимирович (1922—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Малиновський Юрій Петрович (1926, Краснодар — 2006)  — український кінооператор.

Малиновський — селище міського типу, Совєтський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Малиновський — селище, Зав'яловський район, Алтайський край
 Малиновський — селище, Медведевський район, Марій Ел

Див. також 
 Маліновський

Українські прізвища
Польські прізвища
Білоруські прізвища